Дом-утюг — просторечное или официальное (в зависимости от объекта) название здания, имеющего форму утюга. Примечательные здания, прозванные дом-утюгом, включают: Флэтайрон-билдинг, Нью-Йорк, США, Дом-утюг на Садовой (угол набережной реки Фонтанки), Санкт-Петербург, Россия, Дом Худобина на Боровой улице, Санкт-Петербург, Россия, Дом-утюг на Хитровке, Москва, Россия, Дом-утюг, Выборг, Россия.

См. также 
 
 Плаза-стрит-уэст, 47

Примечания 

Здания и сооружения по форме